Republicile franceze sau cele cinci republici franceze se referă la una sau la succesiunea de cinci republici, cinci entități statale ale statului francez organizate sub formă republicană. Primele patru republici franceze au fost „deturnate” de alte diferite evenimente istorice. 

Toate republicile franceze sunt ulterioare proclamării și acțiunilor Revoluției franceze, respectiv a proclamării abolirii monarhiei din Franța, în anul 1792.

Din 1792, istoricii au identificat cinci republici franceze în istoria Franței, după cum urmează.

Prima Republică — Première République (1792 – 1804) 
Prima republică franceză a durat 12 ani, fiind urmată de Primul imperiu francez, restaurarea monarhiei franceze și, apoi, de monarhia din iulie.

A Doua Republică — Deuxième République (1848 – 1852) 
A doua republică franceză a fost instaurată după revoluția din 1848, fiind urmată, după doar patru ani, de Al doilea Imperiu francez (1852 și 1871). După stabilirea celui Al Doilea Imperiu Francez, funcția de președinte al Republicii franceză a fost desființată) între 2 decembrie 1852 și 31 august 1871.

A Treia Republică — Troisième République (1870 – 1940) 
A treia republică franceză a fost desființată de facto prin ocuparea Franței de către Wehrmacht în 1940, fiind astfel împiedicată să existe prin ocupare și prin desfășurarea celui de-Al Doilea Război Mondial. A fost urmată de Regimul de la Vichy, aservit Germaniei naziste, dar și de entitatea paralelă și simultană, Forțele Franceze Libere, aflată, de fapt, în clandestinitate (ambele coexistând între 1940 și iunie 1944).

Guvernul provizoriu al Republicii Franceze (1944-1946)
După eliberarea Franței de către forțele aliate, a fost instalat Guvernul provizoriu al Republicii Franceze (1944-1946), formă republicană de guvernare, pe care istoricii francezi nu o includ în rândul republicilor numărabile.

A Patra Republică — Quatrième République (1946 – 1958) 
A Patra Republică este numele dat sistemului politic de stat republican din Franța din iunie 1946 până în octombrie 1958. Intervalul 12 ani, reprezintă perioada dintre adoptarea constituției din 13 octombrie 1946 până la adoptarea următoarei  constituții, cea a celei de a cincea Republici, în octombrie 1958.

A Cincea Republică — Cinquième République (1958 – prezent) 
A Cincea Republică Franceză este numele statului francez din octombrie 1958 până astăzi, care a continuat forma de guvernare republicană, dar conform Constituției franceze adoptate în octombrie 1958.

 
Republici
Istoria Franței
Secolul al XVIII-lea în Franța
Secolul al XIX-lea în Franța
Secolul al XX-lea în Franța
Secolul al XXI-lea în Franța